La Leaders Cup 2018, o Disneyland Paris Leaders Cup LNB per ragioni di sponsorizzazione, è la 22ª Leaders Cup (la 6ª con il nome di Leaders Cup).

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2017-2018

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Leaders Cup